Klimpel ist der Familienname folgender Personen:

 Bodo Klimpel (* 1963), deutscher Kommunalpolitiker (CDU)
 Gustav Klimpel (1891–1956), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Freital
 Hildegard Klimpel (1926–2021), österreich-slowakische Eiskunstlauftrainerin, siehe Hilda Múdra
 Jörg Klimpel (* 1956), deutscher Fußballspieler
 Paul Klimpel (* 1970), deutscher Jurist und Kulturmanager
 Sven Klimpel (* 1973), deutscher Parasitologe
 Volker Klimpel (* 1941), deutscher Arzt und Medizinhistoriker